Aino Kallas – scrittrice finlandese
Kaja Kallas – politica estone, figlia di Siim
Siim Kallas – politico estone